Phaneuf ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Phaneuf (1919–1978), kanadischer Komponist, siehe Maurice Dela
 Audrey Phaneuf (* 1996), kanadische Shorttrackerin
 Cynthia Phaneuf (* 1981), kanadische Eiskunstläuferin
 Dion Phaneuf (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Madeleine Phaneuf (* 1995), US-amerikanische Biathletin